Wesson ist der Familienname folgender Personen:

 K’Zell Wesson (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mel Wesson (* 1958), britischer Filmkomponist
 Jessica Wesson (* 1982), amerikanische Schauspielerin

Wesson bezeichnet:
 Smith & Wesson, einen amerikanischen Hersteller von Handfeuerwaffen
 Dan Wesson Firearms, einen amerikanischen Waffenhersteller
 Wesson (Mississippi), ein Ort im US-Bundesstaat Mississippi
 Wesson (Arkansas), ein Ort im US-Bundesstaat Arkansas
 (2017) Wesson, Asteroid des Hauptgürtels